Piszkéstető – altura di 944m dei monti Mátra, in Ungheria;
 Stazione di Piszkéstető – osservatorio astronomico situato sull'omonimo monte;
 37432 Piszkéstető – asteroide della fascia principale.